Mohácsi ist der Name folgender Personen:

 Ferenc Mohácsi (* 1929), ungarischer Kanute
 Viktória Mohácsi (* 1975), ungarische Politikerin